VI когорта астуров () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима, относящееся к типу cohors quinquagenaria peditata.

Когорта была сформирована в I веке из живших в Испании астуров. Документально подтверждено, что она дислоцировалась в провинции Нижняя Германия в 70 году во время Батавского восстания. Известно имя одного из префектов (командиров) VI когорты астуров: Помпей Фавентин. Больше о ней ничего неизвестно.

Ссылки 
 Tropas astures en el Imperio Romano

Вспомогательные подразделения Древнего Рима